Le Grand Prix moto de Saint-Marin 2022 est la quinzième manche du championnat du monde de vitesse moto 2022.

Cette  édition du Grand Prix moto de Saint-Marin s'est déroulée du  au  sur le Misano World Circuit Marco Simoncelli à Misano.

Classement MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Classement provisoire au championnat

MotoGP

Moto2

Moto3

Notes

Références 

2022
Sport en Italie en 2022
Sport en septembre 2022
Saint-Marin